Бе́лый Коло́дезь (рус. Белый Колодец, ) — название населённых пунктов.

Россия

Белгородская область 
 Белый Колодезь — село в Вейделевском районе.
 Белый Колодезь — хутор в Новооскольском районе.
 Белый Колодезь — село в Шебекинском районе.

Брянская область 
 Белый Колодезь — село в Новозыбковском районе.

Воронежская область 
 Белый Колодезь — хутор в Богучарском районе.

Курская область 
 Белый Колодезь — посёлок в Дмитриевском районе.
 Белый Колодезь — село в Золотухинском районе.
 Белый Колодезь — деревня в Мантуровском районе.
 Белый Колодезь — село в Медвенском районе.
 Белый Колодезь — посёлок в Щигровском районе.

Липецкая область 
 Белый Колодезь — прежнее (XVII—XVIII века) название села Крутогорье (Липецкая область)

Орловская область 
 Белый Колодезь Первый — деревня в Колпнянском районе.
 Белый Колодезь Второй — деревня в Колпнянском районе.

Ростовская область 
 Белый Колодезь — хутор в Каменском районе.

Тульская область 
 Белый Колодезь — село в Арсеньевском районе.
 Белый Колодезь — посёлок в Воловском районе.

Украина 
 Белый Колодезь — посёлок городского типа в Волчанском районе Харьковской области.

См. также 
 Белоколодец — река в Липецкой области России, приток Воронежа.
 Белый Колодец
 Белая Криница (значения)
 Уайтуэлл